Sankt Nikolai Sogn henviser til flere artikler:
 Sankt Nikolai Sogn (Nakskov) – et sogn i Lolland Kommune (tidligere Nakskov Kommune) og i Lolland Vestre Provsti (tidligere Lolland Nørre Provsti)
 Sankt Nikolai Sogn (Holbæk Kommune) – et sogn i Holbæk Kommune og i Holbæk Provsti

Se også 
 Sankt Nikolaj Sogn – stavet med "j"
 Sankt Nicolai Sogn – stavet med "c"